Содерини —  итальянская фамилия.

Известные носители 
 Содерини, Никколо — флорентийский государственный деятель, приговорённый к 20-летнему изгнанию.
 Содерини, Пьеро (1452—1522) — флорентийский государственный деятель, Гонфалоньер справедливости Флорентийской республики.
 Содерини, Томмазо (1403—29 октября 1486) — представитель могущественной семьи Флоренции, тесно связанный с домом Медичи.
 Содерини, Франческо (; 1453—1524) — итальянский куриальный кардинал и епископ.